Leissner är ett svenskt efternamn som burits av bland andra

Herman Leissner (1904–1968), läkare
Ludwig Leissner, (1782–1860), apotekare
Maria Leissner (född 1956), politiker, partiordförande för Folkpartiet och ämbetsman

Svenska efternamn